Na dzień 2 lutego 2016 na terytorium Polski działalność nadawczą prowadzi blisko 166 stacji telewizyjnych emitujących swój program w wysokiej rozdzielczości (HDTV). Najwięcej kanałów HD w swojej ofercie pośród platform cyfrowych posiada Platforma Canal+ (78 kanałów), drugi jest Cyfrowy Polsat z 69 kanałami HD, trzecia jest telewizja Orange TV zawierająca 55 kanałów HD, a na czwartej pozycji znajduje się n na kartę, która ma 20 kanałów HD. Wśród czołowych cyfrowych sieci kablowych najwięcej kanałów HD ma sieć Petrus (86), a następnie Inea (83), trzecia jest UPC (79). Natomiast w segmencie telewizji IPTV – JamBox (100).

Lista

Kanały ogólne

Kanały informacyjne

Kanały regionalne

Kanały serialowe

Kanały filmowe

Kanały sportowe

Kanały popularnonaukowe

Kanały lifestylowe

Kanały kulturalno-religijne

Kanały dla dzieci i młodzieży

Kanały muzyczne

Kanały relaksacyjne

Kanały telezakupowe

Kanały erotyczne

Statystyki

Zobacz też 
 Polskojęzyczne stacje telewizyjne
 HDTV
 1080p

Przypisy 

Polska
!
Polska